Der Dreiband-Weltcup 2013/5 war das fünfte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 27. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 1. bis 7. Dezember 2013 in Hurghada, Ägypten statt. Es war insgesamt das zwölfte Weltcup-Turnier in Ägypten.

Geschichte 
Der Dreiband-Weltcup gastiert zum zehnten Mal in Folge in Hurghada. Da erstmals in Hurghada auf 8 Billardtischen gespielt wurde nahmen 142 Spieler an diesem Weltcup-Turnier teil. Allein aus Deutschland kamen 19 Akteure. Johann Schirmbrand startete bereits in der ersten Qualifikationsrunde und gewann bis zum 1/16-Finale alle seine Gruppen. In der KO-Runde verlor er trotz zwischenzeitlich hoher Führung gegen den Koreaner Heo Jung-han mit 39:40 in 29 Aufnahmen. Chancenlos war Christian Rudolph gegen den in den letzten Monaten überragenden Belgier  Frédéric Caudron. Erstmals schafften es mit Ly The Vinh und Tran Quyet Chien zwei Vietnamesen in das Viertelfinale einzuziehen. Das Finale gewann der Belgier Eddy Merckx gegen den starken Türken Tayfun Taşdemir. Der Türke schlug im Halbfinale den Turnierfavoriten Frédéric Caudron. Zum elften Mal gewann Torbjörn Blomdahl den Gesamt-Weltcup vor Frédéric Caudron und Eddy Merckx.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für zwei der drei Verbände
CPB, ACBC und CEB in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Jérémy Bury
  Marco Zanetti
  Choi Sung-won
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Kim Kyung-roul
  Daniel Sánchez
  Kang Dong-koong
  Filipos Kasidokostas
  Lütfi Çenet

Wildcardspieler:
1× CPB:  Julian Torres
1× ACBC:  Dương Anh Vũ
2× Organisierender Ausrichter:  Sameh Sidhom,  Mohsen Fouda

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 142 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Gesamtsieger Weltcup 2013 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2013/1
 Dreiband-Weltcup 2013/2
 Dreiband-Weltcup 2013/3
 Dreiband-Weltcup 2013/4

2013 5
Karambolageveranstaltung 2013
Billardturnier in Hurghada